Ольга Козлова:
 Козлова, Ольга Александровна (1950—2016) — судья Верховного суда Российской Федерации.
 Козлова, Ольга Олеговна (род. 1969) — российская биатлонистка.